De Beschermde stads- en dorpsgezichten in Zuid-Holland zijn de in de Nederlandse provincie Zuid-Holland gelegen beschermd stads- of dorpsgezicht die deel uitmaken van de in totaal meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Overzicht 

 

Lijsten van Nederlandse plaatsen
Architectuur in Zuid-Holland